Jauréguiberry steht für:
 Jauréguiberry (Schlachtschiff), ein französisches, von 1893 bis 1920 im Einsatz befindliches Schlachtschiff 
 Jauréguiberry (D637), ein französischer, von 1958 bis 1977 im Einsatz befindlicher Zerstörer der T53-Klasse
 Jaureguiberry (Canelones), ein Seebad im Departement Canelones im Süden von Uruguay

Jauréguiberry ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Bernard Jauréguiberry (1815–1887), ein französischer Admiral, späterer Politiker und zweimaliger Marineminister
 Sandrine Jauréguiberry (* 1973), eine Rugbyspielerin der französischen Nationalmannschaft